Штефэнеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Штефэнеску, Джордже (1843—1925) — румынский композитор, дирижёр, педагог, профессор.
 Штефэнеску, Костикэ (1951—2013) — румынский футболист и тренер.
 Штефэнеску, Оана (1960—2021) — румынская актриса театра и кино.
 Штефэнеску, Эусебиу (1944—2015) — румынский актёр театра и кино.
Также встречается вариант передачи фамилии как Штефанеску. Известные носители:
 Штефанеску, Барбу (1858—1918) — румынский писатель, поэт, публицист, политический деятель.